Hamed Al-Doseri  (1989. július 24. –) bahreini labdarúgó, az Al-Riffa kapusa.

További információk 
 
 

1989-ben született személyek
Bahreini labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek